Allarp (Klippan), een plaats in de gemeente Klippan in het Zweedse landschap Skåne en de provincie Skåne län
 Allarp (Laholm), een plaats in Zweden, in de gemeente Laholm in het landschap Halland en de provincie Hallands län